Dobrodzień (plaats), plaats in Polen
 Dobrodzień (gemeente), gemeente in Polen